Железнодорожный транспорт в Монако — Княжество Монако не обладает большой сетью железных дорог ввиду своего карликового размера. Единственная железнодорожная станция Монако-Монте-Карло расположена на линии Ницца — Ментона — Вентимилья. Станция была открыта в 1867 году, реконструирована в 1999 году. Линия имеет европейскую колею и обслуживает её французская железнодорожная компания SNCF.

Протяжённость железнодорожной линии в пределах княжества составляет 1700 метров. Она полностью пролегает под землей. Первый тоннель был построен в 1964 году и исключал станцию Монте-Карло, второй тоннель, введенный в 1999 году, вновь включал полностью перестроенную станцию, которая теперь также расположена под землей.

Примечания 

Транспорт в Монако
Монако